Stati Uniti d'America
 Goodland – census-designated place della Contea di Collier, Florida
 Goodland – città della Contea di Newton, Indiana
 Goodland – capoluogo della Contea di Sherman, Kansas
 Goodland –  township della Contea di Lapeer, Michigan